Joakim Nilsson (ur. 1966) – szwedzki piłkarz grający na pozycji pomocnika
 Joakim Nilsson (ur. 1985) – szwedzki piłkarz grający na pozycji pomocnika
 Joakim Nilsson (ur. 1994) – szwedzki piłkarz grający na pozycji obrońcy